

Patronyme 

Hakim Arezki, est un joueur cécifoot international français né le  en Algérie.
Mhamed Arezki, né en 1984, est un acteur algérien.

Prénom  
 
Arezki Abboute, juriste et militant des droits de l'homme algérien ;
Arezki Ait Larbi, journaliste algérien ;
Arezki Bakir, boxeur algérien ;
Arezki Belkacem, compositeur, musicien multi-instrumentiste, comédien et chanteur algérien ;
Arezki Chaïb, chanteur de chaâbi algérien ;
Arezki Dahmani, économiste et militant politique algérien ;
Arezki El Bachir, militant algérien ;
Arezki Idjerouidene, homme d'affaires algérien ;
Arezki Larbi, peintre algérien ;
Arezki Metref, écrivain, poète et journaliste algérien ;
Arezki Rabah, acteur algérien ;

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles

Homonymie de prénom
Prénom berbère
Prénom masculin
Patronyme algérien